Salz der Erde steht für:

 Salz der Erde, Gleichnis Jesu
 Salz der Erde, Episode aus Ein echter Wiener geht nicht unter, österreichische Fernsehserie, siehe Ein echter Wiener geht nicht unter #Salz der Erde (1. Folge)
 Das Salz der Erde (1954), US-amerikanischer Film von Herbert Biberman 
 Das Salz der Erde (2014), französisch-brasilianischer Dokumentarfilm von Wim Wenders und Juliano Ribeiro Salgado